ОС МСВС — защищённая операционная система (ОС) общего назначения, предназначена для построения стационарных защищённых автоматизированных систем.

Необходимость разработки данной системы и требования к ней были определены по результату исследований, выполненных в 22 ЦНИИИМО под руководством А. В. Павлова.
Разработчик ОС МСВС — Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина (ВНИИНС).
Принята на снабжение в Вооружённых силах Российской Федерации в 2002 году.

Как и любой дистрибутив, основанный на GNU/Linux, ОС МСВС — многопользовательская многозадачная сетевая ОС.
Функционирует на процессорах архитектур Intel, SPARC (Эльбрус-90микро), IBM System/390 и MIPS (комплексы серии Багет производства компании Корунд-М), поддерживает многопроцессорные конфигурации (SMP). Содержит средства мандатного управления доступом, списки контроля доступа, ролевую модель.

История 
2 июня 2015 года Минкомсвязь России издаёт «Протокол экспертной оценки проектов по импортозамещению инфраструктурного программного обеспечения», в котором проекты «Поддержка и совершенствование сертифицированной по требованиям безопасности информации ФСТЭК России Клиентской операционной системы МСВСфера 6.3 АРМ, созданной на базе OpenSource-решения CentOS» и «Поддержка и совершенствование сертифицированной по требованиям безопасности информации ФСТЭК России Серверной операционной системы с интегрированными серверными службами МСВСфера 6.3 Сервер, созданной на базе OpenSource-решения CentOS», занимает 3-е место по направлению «Клиентские операционные системы / Серверные операционные системы» протокола экспертной оценки.
Среди отечественных организаций, допущенных к реализации работ, указываются ООО «Национальный центр поддержки и разработки», ООО "Научно-производственное предприятие «Контех» и ЗАО «Профиль защиты»

В 2022 г. российский дистрибьютор программного обеспечения Softline выпустил компьютеры, которые работают на системе «МСВСфера», в ОС интегрированы пользовательские приложения, офисные сервисы, браузер Mozilla Firefox и прочее ПО.

Сертификация 
ОС МСВС 3.0 сертифицирована в системе сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации Министерства Обороны РФ по:
 2-му классу защищённости информации от НСД согласно РД
 1-му уровню классификации контроля отсутствия недекларированных возможностей согласно РД

Сертификаты соответствия № 126/1 от 08.12.2005 г., № 417 от 21.02.2006 г., № 470 от 11.08.2006 г., № 471 от 14.08.2006 г., № 642 от 04.09.2007 г., № 646 от 20.09.2007 г., № 831 от 18.07.2008 г., № 909 от 06.11.2008 г.

По результатам сертификационных испытаний Министерства обороны Российской Федерации (Минобороны России) операционная система МСВС 5.0 получила следующие сертификаты по требованиям безопасности информации:
 ОС МСВС 5.0 (ЦАВМ.11004-01) № 1607 от 28.09.2011 г. — для 64-разрядной аппаратной платформы Intel 64;
 ОС МСВС 5.0 (ЦАВМ.11004-05) № 1785 от 05.02.2012 г. — для 64-разрядной аппаратной платформы PowerPC.

Состав 
В качестве среды рабочего стола используется elk, основанный на QVWM.

Менеджер пакетов — RPM.

Примечания

Ссылки 
 Веб-сайт системы

Дистрибутивы семейства RedHat
Российские дистрибутивы Linux
Операционные системы повышенной защищённости
Единый реестр российского ПО